Knight Shift bezeichnet
 Ein Computerspiel, siehe KnightShift
 Ein Phänomen der Physik, siehe Knight-Shift